Sáenz ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Sáenz, argentinischer Boxer
 Alfredo Sáenz Abad (* 1942), spanischer Manager
 Aniceto Esquivel Sáenz (1824–1898), Präsident Costa Ricas
 Aroldo Lázaro Sáenz, spanischer Offizier 
 Benjamin Alire Sáenz (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller und Lyriker
 Carmen Calvo Sáenz de Tejada (* 1950), spanische Künstlerin
 Enrique Sáenz-Valiente (1917–1956), argentinischer Sportschütze und Autorennfahrer 
 Eva García Sáenz (* 1972), spanische Schriftstellerin
 Fernando Sáenz Lacalle (1932–2022), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von San Salvador

 Guillermo León Sáenz Vargas alias Alfonso Cano (1948–2011), kolumbianischer Anführer der FARC
 Jaime Sáenz (1921–1986), bolivianischer Schriftsteller

 Luis Sáenz Peña (1822–1907), argentinischer Anwalt und Staatspräsident 1892 bis 1895

 Manuela Sáenz (1797–1856), südamerikanische Freiheitskämpferin
 Martín Sáenz (* 2001), chilenischer Leichtathlet
 Martín Sáenz de Ynestrillas Pérez, spanischer Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Miguel Sáenz (* 1932), spanischer Germanist und Übersetzer
 Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1904–1964), spanischer Diplomat
 Nacho Sáenz de Tejada († 2013), spanischer Musiker und Journalist

 Roque Sáenz Peña (1851–1914), argentinischer Anwalt und Staatspräsident 1910 bis 1914
 Serena Sáenz (* 1994), spanische Opernsängerin (Sopran)
 Soraya Sáenz de Santamaría (* 1971), spanische Politikerin (PP)
 Vicente Sáenz (1896–1963), costa-ricanischer Journalist

Sonstiges:
 Kap Sáenz, Kap an der Loubet-Küste des Grahamlands, Antarktika